Nümann ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard Nümann (* 1945), deutscher Verwaltungsjurist und Notar
 Ingrid Nümann-Seidewinkel (* 1943), deutsche Rechtsanwältin und Politikerin (SPD)